Чемпіонат Азербайджану 2005–2006 — 14-й сезон Чемпіонату Азербайджану з футболу. Чемпіоном вперше став Баку.

Клуби

Турнірна таблиця 

|}
Примітки: 
1. Клуб Карабах взяв участь у Кубка УЄФА 2006—2007 як переможець Кубку Азербайджану 2005—2006

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Азербайджану з футболу на rsssf 
 Чемпіонат Азербайджану з футболу на soccerway 

2005—2006
Азербайджан
Азербайджан
2005 в азербайджанському спорті
2006 в азербайджанському спорті